Высшая лига — третий по значимости дивизион в структуре Российского баскетбола.

В составе баскетбольной Высшей лиги среди женских клубов сезона 2012/13 играkb 8 команд
 Глория-ГЦОЛИФК (Москва)
 ЦСП «Измайлово» (Москва)
 Политех СамГТУ (Самара)
 МБА (Москва)
 Университет-Югра (Сургут)
 Виктория-Саратов (Саратов)
 ПГТУ-УОР (Йошкар-Ола)
 Славянка (Челябинск)

Регламент 
Чемпионат проходит с 3 ноября 2012 года по 16 марта 2013 года.
Соревнования проводятся в два этапа.
На первом этапе команды играют в четыре круга
спаренными играми с разъездами (2 игры — дома, 2 — на выезде). Всего — по 28 игр.
Сроки проведения 1-го этапа с 3 ноября 2012 г. по 16 марта 2013 г.

Во второй этап выходят 4 лучшие команды по итогам регулярного чемпионата, которые поведут борьбу за призовые места и выход в Суперлигу

См. также 
 Система женских баскетбольных лиг России

Ссылки 
 Высшая лига Чемпионата России по баскетболу среди женщин на сайте РФБ

Чемпионат России по баскетболу
Женские баскетбольные соревнования